GDI2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 445 амінокислот, а молекулярна маса — 50 663.

Кодований геном білок за функцією належить до активаторів гтфаз. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки